«Happy» () — пісня американського співака та продюсера Фаррелла Вільямса до кінофільму 2013 року Нікчемний Я 2. 3 березня 2014 року випущена як  другого студійного альбому Вільямса . 16 грудня 2013 року композиція перевидана підрозділом Sony Music по ексклюзивній ліцензії на Columbia Records. Композицію номінована на премію Академії кінематографічних мистецтв і наук «Оскар» в категорії «Найкраща пісня до фільму» 2014 року, а кліп на пісню — на  MTV Video Music Awards. Пісня також здобула премію «Греммі» за найкраще музичне відео на , та була першим номером Billboard у 2014 році. За підсумками продажів, композиція з  реалізованими копіями є комерційно найуспішнішою 2014 року.

Примітки 

Пісні 2013
Пісні США
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100